Стрельцов Борис Миколайович — радянський та російський футболіст, нападник, тренер.
 Стрельцов Вадим Миколайович — білоруський важкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу.
 Стрельцов Василь Омелянович (1921—1993) — український радянський партійний діяч, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 7-11-го скликань.
 Стрельцов Ігор Олександрович (1965) — український радянський спринтер та стрибун у довжину, чемпіон та рекордсмен України.
 Стрельцов Олег Миколайович — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Стрельцов Олександр Андрійович (1903— ?) — директор Житомирського педагогічного інституту.
 Стрельцов Юрій Петрович (1973—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Стрільцов 
 Стрільцов Зосим Іванович (1831—1885) — ембріолог родом із Катеринославщини.
 Стрільцов Валерій Євгенович (нар. 1972) — український бадмінтоніст.

Також 
 Стрєльцов

Прізвища